Степа́н Алекса́ндрович Алекса́ндров:
 Александров, Степан Александрович (?—1917) — российский военный, подпоручик, кавалер ордена Святого Георгия.
 Александров, Степан Александрович — советский хозяйственый деятель, директор моторного завода №29 (Запорожье) в 1930-е годы, кавалер ордена Ленина (1936).
 Александров, Степан Александрович (род. 1995) — казахстанский хоккеист.